Trigland ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Trigland (1609–1672), niederländischer Theologe 

 Theodor Trigland (Theodorus Trigland; 1620–1679), niederländischer Jurist